Reyno ist der Familienname folgender Personen:

 Osvaldo Reyno (* 1937), uruguayischer Bühnenbildner
 Walter Reyno (1935–2014), uruguayischer Schauspieler

Reyno steht für:

 Reyno (Arkansas), eine Stadt im Randolph County
 Reyno (Zigarettenmarke), eine Menthol-Zigarettenmarke der R. J. Reynolds Tobacco Company, siehe Salem (Zigarettenmarke)